Climax kan syfta på:

 Climax (film) – en fransk film från 2018 i regi av Gaspar Noé
 Climax Group – ett amerikanskt spelutvecklingsföretag
 Coventry Climax – en brittisk fordons- och motortillverkare, bland annat verksam i formel 1

Geografi
 Climax, Kansas – en ort i USA
 Climax, Michigan – en ort i USA
 Climax, Minnesota – en ort i USA

Se även

 Klimax